Colectivos steht für:

 Colectivo (Sammeltaxi), Begriff in Südamerika für Sammeltaxis
 Colectivos in Argentinien, früher Omnibusse und Lastkraftwagen auf Fahrgestellen für Personenwagen für den öffentlichen Personennahverkehr in Argentinien
 Colectivos in Venezuela, bewaffnete Schlägertrupps des Maduro-Regimes zur Bekämpfung der Opposition